Maria Dobrowolska (1895–1984) – polska geograf, żona historyka kultury, etnologa i socjologa Kazimierza Dobrowolskiego
 Maria Dobrowolska (1911–1942) – archiwistka polska, uczestniczka konspiracji antyhitlerowskiej